

Pessoas
Donald Tovey - um músico, professor e musicólogo do Reino Unido
Russell Tovey - um ator de cinema, televisão e teatro do Reino Unido

Localidades
Tovey (Illinois) - uma vila localizada no estado americano de Illinois

Desambiguações de sobrenomes